Els 10 km masculí en aigües obertes es van celebrar el 22 de juliol de 2013 al Port Vell de Barcelona.

Resultats 
DSQ: Desqualificat

DNS: No presentat

DNF: Abandona

Referències 

Campionat del Món de natació de 2013